Karishma Kapoor (Bombay, 25 juni 1974) is een Indiaas actrice die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie
Kapoor beëindigde haar studie om een film carrière te beginnen. Haar vader Randhir Kapoor, was geen voorstander van vrouwen in de filmindustrie, dat leidde tot breuk tussen hem en zijn echtgenote Babita in 1988. Kapoor maakte haar debuut in 1991 met Prem Qaidi. Hoewel haar carrière moeizaam op gang kwam had ze een aantal hits als Anari, Raja Babu, Coolie No. 1, Saajan Chale Sasural, Krishna en Jeet. In 1996 bezorgde Raja Hindustani haar de sterrenstatus.

Kapoor is naast films ook in verschillende televisieprogramma's te zien geweest als jurylid, ook is ze de zus van actrice Kareena Kapoor.

Filmografie

Webseries

Externe link 
 

Indiaas acteur